Соревнования по метание молота у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 17 и 19 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Победителем соревнований стал атлет из Таджикистана Дильшод Назаров. Назаров принёс Таджикистану первое в истории олимпийское золото во всех видах спорта. Второе место занял представитель Белоруссии Иван Тихон. На третьей строчке расположился поляк Войцех Новицкий. В финале приняли участие 12 спортсменов из 11 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований рекорды не изменились.

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив 76,50 м (Q), или 12 спортсменов с лучшими результатами (q).

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Метание молота на Олимпийских играх